Il doppio del torneo di tennis China TCL Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Xin-Yuan Yu e Zeng Shaoxuan che hanno battuto in finale Phillip King e Danai Udomchoke 1-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (Campioni)
 Chris Guccione /  Robert Smeets (quarti di finale)

 Frederik Nielsen /  Rasmus Norby (semifinali)
 Daniel King-Turner /  Martin Pedersen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China TCL Challenger 2008